Андреенков — русская фамилия; имеет женскую форму Андреенкова. Известные носители:

 Андреенков, Владимир Емельянович (род. 1930) — советский и российский живописец, скульптор и график-нонконформист второй половины ХХ — начала XXI века. 
 Андреенков, Николай Никонович (1918—1968) — гвардии лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Андреенко